Il singolare del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour 1999, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Àlex Corretja 7–6(4), 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Àlex Corretja (finale)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Assente

 Richard Krajicek (secondo turno)
 Thomas Johansson (quarti di finale)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Albert Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1999
ATP Tour 1999